Тромбоз глубоких вен (ТГВ) — патологическое состояние, характеризующиеся образованием тромбов в глубоких венах, чаще всего нижних конечностей. Данное заболевание встречается у 10-20 % населения. Распространённость среди популяции: от 50 до 160 случаев на 100 000 населения. При отсутствии лечения является причиной 3-15 % смертей от тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА). Однако вероятность летального исхода от тромбоза глубоких вен верхних конечностей крайне мала. Данному заболеванию мужчины подвержены больше, чем женщины, не принимавшие комбинированные оральные контрацептивы. Поздним осложнением заболевания является посттромботический синдром.

Факторы риска 
 Приобретённые
 Пожилой возраст
 Хирургическое вмешательство, в частности ортопедическое
 Рак поджелудочной железы
 Гиподинамия, сидячий образ жизни, в частности авиаперелёты
 Беременность и послеродовый период
 Антифосфолипидный синдром
 Ожирение
 Травмы
 Применение комбинированных оральных контрацептивов
 Гормональная заместительная терапия
 Волчанка
 Истинная полицитемия
 Химиотерапия
 Табакокурение
 Наличие центрального венозного катетера
 Наличие гипсовой повязки

 Смешанные
 Высокий уровень гомоцистеина в крови
 Высокий уровень фибриногена в крови
 Высокий уровень фактора VIII свёртывания крови
 Высокий уровень фактора IX свёртывания крови
 Высокий уровень фактора XI свёртывания крови

 Врождённые
 Дефицит антитромбина
 Дефицит протеинов C и S
 Мутации системы гемостаза фактора V Лейдена
 Протромбин G20210A
 Дисфиброногенемия
 Группа крови
 Фактор XIII 34val
 Фибриноген (G) 10034T

Профилактика 
 Использование стягивающих чулок во время авиаперелётов
 Использование стягивающих чулок (компрессионного трикотажа)
 Использование комбинации чулок и гепарина после хирургических вмешательств на прямой кишке
 Применение низкомолекулярного гепарина и других медикаментов во время и после беременности для профилактики ТГВ не эффективно
 Нет данных, подтверждающих эффективность антикоагулянтов и других мер для профилактики ТГВ после операций
 Применение физических методов для предотвращения ТГВ после инсульта не является оправданным

Консервативное лечение 
 Режим.
До проведения ультразвукового ангиосканирования необходим строгий постельный режим с целью предотвращения тромбоэмболии легочной артерии. После обследования пациенты с окклюзивными и пристеночными формами венозного тромбоза сразу должны быть активизированы.
 Эластическая компрессия.

Пациентам с ТГВ необходимо ношение компрессиионного трикотажа 2-3-го класса. При хронических облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей эластическую компрессию необходимо использовать с осторожностью. При регионарном систолическом давлении на задней большеберцовой артерии ниже 80 мм рт. ст. компрессия противопоказана.
 Антикоагулянтная терапия
Показана всем больным с ТГВ. Лечение следует начинать с парентерального введения лечебных доз антикоагулянтов. Предпочтительно использование НМГ или фондапаринукса с дальнейшим переходом на непрямые антикоагулянты — Варфарин

  Тромболизис

Оперативное лечение 
Задачами оперативного вмешательства при ТГВ являются предотвращение ТЭЛА и/или восстановление проходимости венозного русла, а также сохранение функции венозных клапанов, уменьшение тяжести течения посттромботической болезни. Выбор объёма оперативного пособия следует основывать на локализации тромбоза, его распространенности, длительности заболевания, наличии сопутствующей патологии, тяжести состояния больного, имеющегося в распоряжении хирурга технического и инструментального обеспечения.

Примечания

Ссылки 
 Антикоагулянтная терапия в лечении острых тромбозов глубоких и поверхностных вен нижних конечностей. Журнал «Трудный пациент»
 Deep Vein Thrombosis — Patient.co.uk
 Антитромботическая терапия венозной тромбоэмболии: фрагменты рекомендаций Американского Колледжа Торакальных Врачей (ACCP) 2016 г. информация для врачей
 Врожденные тромбофилии и риск венозного тромбоза при беременности информация для врачей
 Что такое венозная тромбоэмболия? информация для пациентов
 Кто находится в группе риска венозной тромбоэмболии? информация для пациентов

См. также 
 Синдром Педжета — Шрёттера
 Тромб
 Тромбоз
 Тромбофлебит
 Тромбофилия
 Тромбоэмболия лёгочной артерии

Заболевания сосудов